КФУ:

 Казанский федеральный университет
 Крымский федеральный университет